Натуральне число 2081
 2081 рік до нашої ери
 2081 рік нашої ери